

Hydronymes 
 Le Thérain est une rivière française du bassin Seine-Normandie et un sous-affluent de la Seine par l'Oise.
 Le Petit Thérain est une rivière française qui coule dans le département de l'Oise (60). C'est un affluent du Thérain en rive gauche, donc un sous-affluent de la Seine par le Thérain et l'Oise.

Toponymes 
 Bailleul-sur-Thérain  est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France
 Balagny-sur-Thérain est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Canny-sur-Thérain est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Héricourt-sur-Thérain  est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Milly-sur-Thérain est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Montreuil-sur-Thérain est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.